Таня Гунади (, род. 29 июля 1983, Бандунг, Индонезия) — американская актриса, наиболее известная по роли Эммы Лау в приключенческом телесериале «Настоящий Арон Стоун».

Биография 
Таня Гунади родилась в Индонезии и проживала там до 1989 года, когда её семья переехала в США.

Гунади начала актёрскую карьеру со съёмок в эпизодах таких телесериалов, как «Зажигай со Стивенсами», «Бостонская школа», «В Филадельфии всегда солнечно» и других. В 2004 году она сыграла роль Синди в телефильме «Совершенство в пикселях», а в 2005 году — роль Моджо в телефильме «Лёд в сердце». В 2009—2010 годах исполняла одну из главных ролей в сериале «Настоящий Арон Стоун».

Фильмография

Ссылки 

 Официальный сайт